Prawa klasycznego rachunku zdań oraz schemat wnioskowania modus ponendo ponens
Zwłaszcza w terminologii obcojęzycznej reguły odrywania

Zobacz też  
 modus tollendo ponens
 modus ponendo tollens
 modus tollendo tollens

Zwroty łacińskie